A Codiceira é um lugar da cidade de Alfena, sendo conhecida por ser o término rodoviário da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, e Empresa de Transportes Gondomarense, e confluência de linhas da Auto-Viação Pacense, Mondinense, e Landinense. A Codiceira delimita a zona histórica da cidade de Alfena, nela se inserindo a capela de São Roque, ligada ao caminho de Santiago.

Localidades de Portugal
Valongo